Gimo – urbana della Svezia situata nel comune di Östhammar, contea di Uppsala
 Deolinda Gimo  – cestista mozambicana